Татьяна Элизабет Прайс (; род. 7 августа 1994, Куинс) — американская модель.

Биография 
Родилась в 1994 году в Куинсе, округ Нью-Йорка. В детстве занималась художественной гимнастикой.В возрасте 19 лет поступила в Технологический институт моды, где стала лицензированным эстетиком.[1] Она является основателем своей собственной линии по уходу за кожей под названием Skin Buttr, которую она начала в 2014 году.

Модельная карьера 
Впервые она была представлена MSA Models.[3] Она была в февральском номере журнала Ellements за 2016 год и была в журнале Wedding Ideas. Ранее она работала моделью для Mae's Sunday, коллекции Hanifa 2016, Kira Nacole, Elle Extensions, коллекции купальников Hadassador, Sensationell Hair, Jinaki и Coogi Australia.В возрасте 22 лет приняла участие в телевизионном шоу America's Next Top Model (season 23), во время съемок привлекла внимание одного из модельных агентств.Далее вне шоу она подписала контракт с Select Models в Лос-Анджелесе и State Management в Нью-Йорке.[4][5] Она была в журналах Mod и Jet,[6] и моделировала для Fe Noel, Fashion Nova, Hadassador Kindred Collection, The Angel Collection от Kahh Spence Beauty, Muehleder Holiday, Modern Hair NYC,House of CB's Golden Hour, .[7]

Личная жизнь 
Как и многие известные люди и знаменитости, Татьяна Прайс держит свою личную жизнь в секрете. Известно только то, что у модели есть двухлетний сын по имени Мило.

Примечания 

 [1] https://www.jetmag.com/life/fashion/meet-tatiana-price-antm-top-model-beauty-entrepreneur/
 [2] https://www.blackenterprise.com/beauty-entrepreneur-tatiana-elizabeth/
 [3] https://www.popsugar.com/beauty/photo-gallery/3120661/embed/47138871/p
 [4]  https://www.selectmodel.com/los-angeles/model/tatiana-elizabeth
 [5]  https://www.statemgmt.com/new-york/pdf/models/women/direct/957849/large
 [6] https://all-antm.net/thumbnails.php?album=1438&page=2
 [7]  https://all-antm.net/thumbnails.php?album=1439&page=15

Ссылки 
 [1] https://infofashion.ru/2020/12/04/tatiana-elizabeth-price/
 [2] https://en.wikipedia.org/wiki/America%27s_Next_Top_Model_(season_23)

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США